TSA má víc významů:

 TSA (skupina) – polská hudební skupina
 Trichostatin A – potenciální protirakovinný lék, inhibitor histonacetyltransferáz

anglická zkratka
 Temporary Segregated Area – v letectví: Dočasně vyhrazený prostor
 Transcriptome Shotgun Assembly – v biologii
 Tumor-specific antigen – antigen specifický pro nádory, jako jeden z typů tzv. nádorových markerů slouží jako diagnostický znak pro detekci rakoviny
 Transportation Security Administration

Zkratky